Strictly Physical – album dei Monrose del 2007
 Strictly Physical – singolo dei Monrose tratto dall'album omonimo